Osoby o tym nazwisku:
 Arsienij Najdionow – rosyjski piłkarz
 Pawieł Najdionow – radziecki polityk i wojskowy